El festival Castellón Negro, en valenciano, y oficialmente, Castelló Negre, es un festival de género negro creado en el año 2010 en Castellón (Comunidad Valenciana) por un colectivo de escritores, cineastas y artistas plásticos que querían crear un nuevo escenario para el desarrollo cultural, rindiendo homenaje a autores clásicos y contemporáneos. Es un acontecimiento cultural que reúne literatura, cine y artes plásticas, consolidándose como el principal festival de género negro en el litoral mediterráneo. Los espacios escénicos municipales e institucionales emplazan actividades diversas como talleres temáticos, conferencias, exposiciones, proyecciones, maratones cinematográficos, presentaciones de obras, concursos literarios, charlas y coloquios o incluso muestras de atrezo cinematográfico. La iniciativa fue promovida por Pablo Sebastiá Tirado, Pedro Tejada Tello y Joan Montañés Xipell.

Colaboradores
Cuenta con la colaboración de los principales agentes institucionales de la provincia de Castellón, como la Diputación Provincial, la Universitat Jaume I, y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, el Ayuntamiento de Burriana, el Ayuntamiento de Benicasim, el Ayuntamiento de Villafamés, el Ayuntamiento de Vall de Uxó o el Ayuntamiento de Almasora.

Participación
A lo largo de las diversas ediciones han participado autores como: Fernando Marías,Maruja Torres, Eric Frattini, Ferran Torrent, Juan Madrid, Andreu Martín, Alicia Giménez Bartlett, Juan Bolea, Espido Freire, Fernando Martínez Laínez, Víctor del Árbol, Pablo Sebastiá Tirado, Vicente Marco, Luis Roso, Vicent Usó, Miguel Torija, Luis Aleixandre, el colectivo 12 plumas negras, Marta Robles, Pere Cervantes o Mariano Sánchez Soler entre otros muchos.

Véase también 
Ciclos de semana negra en España

Referencias 

Novelas policíacas
Películas policíacas
Semanas Negras